Microsoft Compiled HTML Help (HTMLHelp) — проприетарный формат файлов справки от Microsoft
 Computer History Museum — Музей истории вычислительной техники, Маунтин-Вью, Калифорния, США.
 Система непересекающихся множеств